Джу́лія (, ) — жіноче особове ім'я, англомовний і італомовний варіант імені Юлія.

Використання імені

Фільми 
 «Джулія» (англ. Julie) — американський фільм 1956 року;
 «Джулія» (англ. Julia) — американський фільм 1977 року;
 «Джулія» (італ. Giulia) — італійський фільм 1999 року;
 «Джулія» (фр. Julia) — французький фільм 2008 року;
 «Ніжна Джулія» () — американська мелодрама 1923 року;
 «Джулі і Джулія: Готуємо щастя за рецептом» (англ. Julie & Julia) — американський фільм 2009 року;
 «Привіт, Джулі!» () — американський фільм 2009 року.

Музичні твори 
 «Julia» — пісня групи The Beatles з їх однойменного альбому;
 «Julia Dream» — пісня групи Pink Floyd.

Персонажі 
 Джулія — персонаж роману «1984» Джорджа Орвелла;
 Джулія Карпентер — персонаж коміксів компанії Marvel.

Топоніми 
 Венеція-Джулія — регіон Італійського королівства в 1918—1945 роках;
 Віа Джулія — вулиця в історичному центрі Риму;
 Фріулі-Венеція-Джулія — адміністративний регіон в Італії.

Відомі носії 
 Джулія Робертс — американська кіноакторка;
 Джулія Стайлз — американська акторка;

 Джулія Ендрюс — англійська співачка й акторка;
 Джулія Ейлін Гіллард — австралійський політик;
 Джулія Чайлд — американський кухар, письменниця та телевізійна ведуча;
 Джулія Ормонд — британська акторка та продюсер;
 Джулія Шанель — французька порноакторка, фотомодель і актриса;
 Джулія Штайнгрубер — швейцарська гімнастка, олімпійська медалістка, п'ятиразова чемпіонка Європи;
 Джулія Дітце — німецька актриса і колишня модель;
 Джулія Лама — венеціанська художниця доби бароко.